Phrynella kan syfta på:

 Phrynella (djur) – ett släkte av groddjur
 Phrynella (växter) – ett släkte av växter